Никола́й Моде́стович Богдано́вич (1856 год — 6 (19) мая 1903 год) — русский государственный деятель,  (1903 год).

Биография 
Николай Модестович из дворян Харьковской губернии; родился в семье известного военного историка, заслуженного профессора Николаевской академии Генерального штаба, генерал-лейтенанта Модеста Ивановича Богдановича (1805—1882).

В 1865 году окончил Санкт-Петербургский университет и поступил на службу в Министерство юстиции. В 1876 году назначен товарищем киевского губернского прокурора; в 1879 году занял должность товарища прокурора Петербургского окружного суда. В 1887 году назначен вице-губернатором в Ломжинскую губернию, с 1890 года — в Лифляндскую губернию. Вскоре назначен на должность Тобольского губернатора. Будучи тобольским губернатором, лично, практически ежегодно, ездил по уездам губернии для ревизии, выявляя местные проблемы населения, став таким образом одним из самых плодотворных деятелей губернии. С марта по октябрь 1896 года возглавлял Главное тюремное управление МВД России, с 19 октября 1896 года по 6 мая 1903 года являлся уфимским губернатором.

6 мая 1903 года в Ушаковском парке Уфы член Боевой организации эсеров Егор Дулебов убил Богдановича за его роль в расстреле демонстрантов в Златоусте.

6 мая в 4 часа дня предательски убит Уфимский губернатор Николай Модестович Богданович, ранее занимавший пост Тобольского губернатор.

Из телеграфных сообщений Российского телеграфного агентства известно следующее.

В четвёртом часу Н. М. Богданович гулял один в городском парке, где было много публики. Пройдя по боковой аллее, прилегающей к собору, Николай Модестович был встречен двумя или тремя злоумышленниками — точно неизвестно; один, поклонившись, подал запечатанный пакет, остальные одновременно произвели ряд выстрелов в спину и грудь; смерть наступила моментально; церковный сторож первый увидел злодеяние, бросился схватить преступника, но, испугавшись выстрелов, направленных в него, дал им возможность скрыться.

Судебно-медицинским вскрытием тела покойного Н. М. Богдановича установлено, что предатели-злодеи стреляли с спину уже бездыханного тела; оказались прострелянными: сердце — двумя, лёгкие четырьмя, печень, желудок и рука — двумя пулями; каждая пуля, кроме последних, безусловно смертельны; следствие производится. Убийцы пока не обнаружены.

10-го мая в 12 часов дня в здании Тобольского губернского управления всеми чинами последнего, во главе с гражданином начальником губернии д.с.с. А. П. Лаппой-Старженецким и в присутствии начальников отдельных частей, была совершена панихида по Н. М. Богдановиче, безвременная кончина которого искренно оплакивается всеми, знавшими покойного как честного и даровитого администратора, крайне отзывчивого ко всем нуждам населения Тобольской губернии и не щадившего своих сил и трудов на пользу губернии, вверенной его управлению.

Память 
 Его именем был назван переселенческий посёлок Богдановичевский, основанный в 1894 году в Тюкалинском уезде Тобольской губернии (ныне деревня Богдановка Кормиловского района Омской области)
 Его имя носил парк в г. Уфе.

Примечания

Литература 
 
 Богданович Николай Модестович (некролог) // Тюремный вестник. № 5. май 1903 год. Санкт-Петербург.

Ссылки 
 Часть I. Глава III. Боевая организация, Борис Савинков. Воспоминания террориста. Издательство «Пролетарий», Харьков. 1928 г.
 О Н. М. Богдановиче, А. С. Михеев, «Отечественные архивы» № 3 (2005 г.)
 Печальный вальс: Загадочный Зеленцов, Анатолий ЧЕРКАЛИХИН, журнал «Уфа», № 7-8 (45), Июль-Август 2005 г.
 Печальный вальс: В Ушаковском парке, Анатолий ЧЕРКАЛИХИН, Рашида КРАСНОВА, журнал «Уфа», № 9 (46), Сентябрь 2005 г.
 На углу Социалистической и Бекетовской, Сергей Круль, издательство «Информреклама», Уфа, 2005 г.

Лифляндские вице-губернаторы
Тобольские губернаторы
Жертвы революционного террора в Российской империи
Застреленные в Российской империи